Die Breite Straße ist eine Straße in Bergen an der Dumme in Niedersachsen.

Lage 
Die Breite Straße liegt in der Mitte von Bergen an der Dumme. Sie verläuft von West nach Ost. Über die gesamte Länge ist die Breite Straße Teil der B 71, die von Salzwedel nach Uelzen führt. Die Länge der Straße beträgt etwa 1100 Meter. Die Nummerierung der Häuser beginnt am westlichen Ende, die ungeraden Hausnummern befinden sich an der nördlichen Straßenseite, die geraden Hausnummern an der südlichen Straßenseite. Von der Breiten Straße geht südlich der Heimstättenweg ab. Die Postleitzahl für die Breite Straße ist die 29468.

Die Breite Straße in Bergen an der Dumme ist der Mittelpunkt des Fleckens. Hier befinden sich verschiedene Geschäfte, Volksbank und Sparkasse, die Kirche, das Rathaus und ein Hotel. Die heutige Bebauung ist nach dem Brand am 2. Juni 1840 entstanden. Bei diesem Brand sind nur wenige Häuser am Ostteil der Breiten Straße stehen geblieben. Ab Ende des 19. Jahrhunderts bis in das 20. Jahrhundert entwickelte sich der Ort und somit die Breite Straße nicht, dadurch blieben die Veränderung an den Häusern der Breiten Straße gering.

Baudenkmale 
Die Häuser der Breiten Straße werden zu einer Gruppe baulicher Anlagen zusammengefasst. Geschützt sind alle straßenseitigen Gebäude, die Kirche und der eingeschlossene Straßenraum. Siehe auch: Liste der Baudenkmale in Bergen an der Dumme.

Weblinks

Literatur 
 Niedersächsisches Landesamt, Institut für Denkmalpflege (Hrsg.): Verzeichnis der Baudenkmale gem. § 4 (NDSchG). Landkreis Lüchow-Dannenberg. Stand: 1. Oktober 1986. In: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Baudenkmale in Niedersachsen. Band 21, Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig 1986, ISBN 3-528-06206-1, S. 28–34.
 Falk-Reimar Sänger: Landkreis Lüchow-Dannenberg. In: Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Baudenkmale in Niedersachsen. Band 21, Friedrich Vieweg & Sohn, Braunschweig 1986, ISBN 3-528-06206-1, S. 42, 64, 148–166.

Bergen an der Dumme
Innerortsstraße in Niedersachsen
Bergen